François Berthier peut désigner plusieurs personnes :
 François Berthier (1937-2001), un historien de l'art français, spécialiste du Japon ; 
 François Berthier (né en 1965), un joueur et entraîneur de handball français ;